Brühlgut steht für:
 Brühlgut Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung für Behinderte in Winterthur.
 Brühlgutpark, ein Park in Winterthur.
 Altersheim Brühlgut, ein städtisches Altersheim in Winterthur.